Дмитрий Васильевич Волков:
 Волков, Дмитрий Васильевич (1718 или 1727 — 1785) — русский государственный деятель, драматург.
 Волков, Дмитрий Васильевич (1925—1996) — академик НАН Украины, физик-теоретик, один из первооткрывателей суперсимметрии.
 Волков, Дмитрий Васильевич (1947—1979) — капитан группы «А» КГБ СССР, участник штурма дворца Амина, первый погибший в Афганской войне.